Parthenolecanium är ett släkte av insekter som beskrevs av Šulc 1908. Parthenolecanium ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skålsköldlöss
Parthenolecanium